Санта Марија Јалина има више значења:

 Општина Санта Марија Јалина (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Јалина (Санта Марија Јалина, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику